Wickenau ist ein deutscher Ortsname:
 Wickenau, bis 1938 Wickno, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wikno (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wickenau, bis 1938 Wickno, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Wikno (Szczytno), Waldsiedlung im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Wickerau